Jamie Heward (né le  à Regina en Saskatchewan) est un joueur de hockey sur glace professionnel qui évolue au poste de défenseur.

Carrière 

Repêché par les Penguins de Pittsburgh en première ronde,  au total, lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1989, commença sa carrière dans la LNH sous l'uniforme des Maple Leafs de Toronto en 1995-1996. Au cours de sa carrière professionnelle, Heward fit souvent la navette entre la LNH et la Ligue américaine de hockey; il porta dans la LNH les couleurs des Leafs, des Predators de Nashville, des Islanders de New York, des Blue Jackets de Columbus et enfin des Capitals.

Il passa aussi trois saisons dans la Ligue Nationale A (LNA) de Suisse de 2002 à 2005, jouant tour à tour pour le Genève-Servette HC, le ZSC Lions de Zurich et le SC Langnau Tigers.

Le , le Lightning de Tampa Bay le cède aux Maple Leafs avec Olaf Kolzig, Andy Rogers et un choix de quatrième ronde au repêchage 2009 en retour de Richard Petiot.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1987-1988 || Pats de Regina || LHOu || 68|| 10|| 17|| 27|| 17|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|1988-1989 || Pats de Regina || LHOu || 52|| 31|| 28|| 59|| 29|| - || - || - || - || -
|-
|1989-1990 || Pats de Regina || LHOu || 72|| 14|| 44|| 58|| 42|| 11|| 2|| 2|| 4|| 10
|-
|1990-1991 || Pats de Regina || LHOu || 71|| 23|| 61|| 84|| 41|| 8|| 2|| 9|| 11|| 6
|-
|1991-1992 || Lumberjacks de Muskegon || LIH || 54|| 6|| 21|| 27|| 37|| 14|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
|1992-1993 || Lumberjacks de Cleveland || LIH || 58|| 9|| 18|| 27|| 64|| - || - || - || - || -
|-
|1993-1994 || Lumberjacks de Cleveland || LIH || 73|| 8|| 16|| 24|| 72|| - || - || - || - || -
|-
|1994-1995 || Équipe Canada || Intl || 51|| 11|| 35|| 46|| 32|| - || - || - || - || -
|-
|1995-1996|| Maple Leafs de Saint-Jean|| LAH|| 73|| 22|| 34|| 56|| 33|| 3|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
|1995-1996|| Maple Leafs de Toronto || LNH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| - || - || - || - || -
|-
|1996-1997|| Maple Leafs de Saint-Jean|| LAH|| 27|| 8|| 19|| 27|| 26|| 9|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
|1996-1997|| Maple Leafs de Toronto || LNH|| 20|| 1|| 4|| 5|| 6|| - || - || - || - || -
|-
|1997-1998|| Phantoms de Philadelphie || LAH|| 72|| 17|| 48|| 65|| 54|| 20|| 3|| 16|| 19|| 10
|-
|1998-1999|| Predators de Nashville || LNH|| 63|| 6|| 12|| 18|| 44|| - || - || - || - || -
|-
|1999-2000|| Islanders de New York || LNH|| 54|| 6|| 11|| 17|| 26|| - || - || - || - || -
|-
|2000-2001|| Blue Jackets de Columbus || LNH|| 69|| 11|| 16|| 27|| 33|| - || - || - || - || -
|-
|2001-2002|| Crunch de Syracuse || LAH|| 14|| 3|| 10|| 13|| 6|| 10|| 0|| 4|| 4|| 6
|-
|2001-2002|| Blue Jackets de Columbus || LNH|| 28|| 1|| 2|| 3|| 7|| - || - || - || - || -
|-
|2002-2003 || Genève-Servette HC || LNA || 39|| 8|| 23|| 31|| 60|| 6 || 1 || 1 || 2 || 22 
|-
|2003-2004 || ZSC Lions || LNA || 25|| 5|| 9|| 14|| 57|| 6|| 0|| 1|| 1|| 24
|-
|2004-2005 || SC Langnau Tigers || LNA || 44|| 3|| 14|| 17|| 83|| 5 || 0 || 0 || 0 || 40
|-
|2005-2006|| Capitals de Washington || LNH|| 71|| 7|| 21|| 28|| 54|| - || - || - || - || -
|-
|2006-2007|| Capitals de Washington || LNH|| 52|| 4|| 12|| 16|| 27|| - || - || - || - || -
|-
|2006-2007|| Kings de Los Angeles || LNH|| 19|| 2|| 6|| 8|| 20|| - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || SKA Saint-Pétersbourg || Superliga || 53|| 2|| 15|| 17|| 98|| - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||13 ||0 ||2 ||2 ||4 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || Admirals de Milwaukee || LAH || 20|| 6|| 8|| 14|| 25|| - || - || - || - || -

| 394|| 38|| 86|| 124|| 221|| - || - || - || - || - 

| 206|| 56|| 119|| 175|| 144|| 42|| 5|| 20|| 25|| 28

| 185|| 23|| 55|| 78|| 173|| 14|| 1|| 4|| 5|| 4

| 108|| 16|| 46|| 62|| 200|| 17|| 1|| 2|| 3|| 86

| 263|| 78|| 150|| 228|| 129|| 23|| 5|| 12|| 17|| 18

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en mars 1971
Naissance à Regina
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Pats de Regina
Joueur des Lumberjacks de Muskegon (1984-1992)
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du ZSC Lions
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Gagnant du trophée Eddie-Shore
Champion de la Coupe Calder
Champion du monde de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace